MLU es un acrónimo que puede significar:

 Universidad Martín Lutero (en alemán, Martin-Luther-Universität) en Halle-Wittenberg, Alemania. 
 Aeropuerto Regional de Monroe (en inglés, Monroe Regional Airport), con código IATA MLU), un aeropuerto próximo a Monroe, Luisiana
 Mirror lock-up, una característica de algunas cámaras réflex de lente única (SLR).
 Mid-life update, actualización de vida media o estándar MLU, aplicado a aeronaves.